Sjarhir peut désigner :

Patronymes 
 Sutan Sjahrir (1909-1966) : homme politique indonésien.

Toponymes

Sjahrir est un nom alternatif de Pulau Pisang, l'une des dix îles de l'archipel des îles Banda.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme